Pierwszy rząd Stanleya Baldwina – urzędujący w latach 1923–1924
 Drugi rząd Stanleya Baldwina – urzędujący w latach 1924–1929
 Trzeci rząd Stanleya Baldwina – urzędujący w latach 1935–1937